Апаев () — тюркская фамилия.

Известные носители:
 Апаев, Назим Мирзаханович (род. 1957) — заслуженный экономист Дагестана, доктор экономических наук;
 Апаев, Хасан Владимирович (род. 1957) — мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный тренер РСФСР.